A final do individual geral masculino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, em 10 de agosto.

Medalhistas

Qualificatória

Apenas dois ginastas por cada país poderiam avançar para as finais. Em alguns casos, o terceiro ginasta pode substituir um ginasta melhor classificado do seu país de acordo com os critérios estabelecidos por seu Comitê Olímpico Nacional.

Q – Qualificado para a final
R – Reserva

Final

Geral

 

Individual geral masculino